Vizeu steht für:

 Felipe Vizeu (* 1997), brasilianischer Fußballspieler
 Vizeu, frühere Bezeichnung für Viseu (Portugal)